Toto je seznam kaplí zasvěcených svatému Štěpánovi.

 Kaple svatého Štěpána (Litoměřice)

 Kaple svatého Štěpána (Auckland)

 Kaple svatého Štěpána (Westminster)

Související články 
 Kostel svatého Štěpána